Elith peut faire référence à : 
 Jane Elith, écologiste australienne.
 Elith Pio (1887-1983), acteur danois.

 Elith éditions, une maison d'édition française.